Absentia peut désigner :
 Absentia, film de Mike Flanagan (2011) ;
 Absentia, série télévisée diffusée depuis 2017.

Voir aussi 
 In Absentia, album musical du groupe Porcupine Tree (2002)
 In absentia, en droit, qualifie une décision judiciaire prononcé en l'absence du condamné